Tor zur Hölle steht für:

 Tor zur Hölle, anderer Name für den Krater von Derweze in Turkmenistan

Das Tor zur Hölle steht für folgende Filme:

 Das Tor zur Hölle (2013) (Originaltitel Nothing Left to Fear), US-amerikanischer Film von Anthony Leonardi III 
 Hellraiser – Das Tor zur Hölle, britischer Film von Clive Barker (1987)
 Out For A Kill: Tong Tatoos – Das Tor zur Hölle, US-amerikanischer Film von Michael Oblowitz (2003)
 11-11-11 – Das Tor zur Hölle, US-amerikanisch-spanischer Film von Darren Lynn Bousman (2011)
 Tatort: Das Tor zur Hölle, österreichischer Fernsehfilm aus der Krimireihe Tatort (2022)

Höllentor steht für:
 Das Höllentor, japanischer Film von Teinosuke Kinugasa (1953)
 Das Höllentor, Werk von Auguste Rodin, siehe Auguste Rodin #Das Höllentor

Siehe auch:
 Sado – Stoß das Tor zur Hölle auf, italienischer Film von Joe D’Amato (1979)
 Hell Gate, Meerenge in New York City